Avenida Gallardo puede referirse a:

  Avenida Gallardo, ubicada en Bariloche, Argentina.
  Avenida Ángel Gallardo, arteria vial de Buenos Aires, Argentina.
  Avenida Guillermo Gallardo, arteria vial de Puerto Montt, Chile.
 Avenida Inés Gallardo, arteria vial de Puerto Montt, Chile.